Thuringen Z
Orte in Thuringen